Slovo Brixton má několik významů:
 Brixton – londýnské předměstí v obvodě Lambeth,
 Stanice Brixton – stanice metra na londýnské lince Victoria Line
 Brixton (Devon) – město v Anglii

Externí odkazy